Het seizoen 2014/2015 was het 89ste seizoen van ACF Fiorentina in het Italiaanse voetbal en het 77ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. Onder leiding van de op 1 juli 2012 aangestelde Vincenzo Montella eindigde La Viola in diens derde en laatste seizoen opnieuw op de vierde plaats in de eindrangschikking. Pas in de allerlaatste speelronde wipte de club uit Florence over SSC Napoli heen. Daardoor plaatste Fiorentina zich voor de Europa League (groepsfase). Ondanks goede prestaties (drie keer een vierde plaats in de Serie A) stuurde de clubleiding Montella de laan uit op 8 juni 2015. Hij had eerder openlijk kritiek geuit op het clubbestuur, dat hij een gebrek aan ambitie verweet. Hij werd opgevolgd door de Portugees Paulo Sousa. In de UEFA Europa League wist Fiorentina dit seizoen door te dringen tot de halve finale. Daarin verloor de ploeg van titelhouder Sevilla FC.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2014/15 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Serie A.

UEFA Europa League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2014/15 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de UEFA Europa League.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van ACF Fiorentina, die in het seizoen 2014/15 de kleuren verdedigden van de club uit Florence in de Coppa Italia.

2015
Fiorentina